Мартыновская — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Архангельская область 
 Мартыновская — деревня в Няндомском районе.

Вологодская область 
 Мартыновская — деревня в Верховажском районе.
 Мартыновская — деревня в Нюксенском районе.
 Мартыновская — деревня в Тотемском районе.

Московская область 
 Мартыновская — деревня в Егорьевском районе.

См. также 
 Мартыновская улица